Клеобул — второстепенный персонаж Илиады, троянский воин.
 Клеобул — греческий мудрец и государственный деятель VI века до н. э.
 (4503) Клеобул — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 28 ноября 1989 года.